Jasmi Joensuu (ur. 7 maja 1996 w Kuortane) – fińska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Vantaan Hiihtoseura.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 18 stycznia 2013 roku, podczas zawodów juniorskich w norweskiej miejscowości Trondheim/ Granåsen Ski Arena, gdzie zajęła 3. miejsce w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 1 marca 2014 roku w Lahti, gdzie uplasowała się na 68. pozycji w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 29 lutego 2020 roku w Lahti zajmując 27. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy olimpijczycy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1996